Не́стерово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Нестерово — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия

Архангельская область 
 Нестерово — деревня в Приморском районе.
 Нестерово — деревня в Холмогорском районе.

Бурятия 
 Нестерово — село в Прибайкальском районе.

Владимирская область 
 Нестерово — посёлок в Юрьев-Польском районе.

Вологодская область 
 Нестерово — деревня в Бабаевском районе.
 Нестерово — деревня в Вашкинском районе.
 Нестерово — село в Кирилловском районе.
 Нестерово — село в Сокольском районе.
 Нестерово — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Нестерово — посёлок в Кинешемском районе.
 Нестерово — посёлок в Пучежском районе.

Костромская область 
 Нестерово — посёлок в Антроповском районе.
 Нестерово — посёлок в Макарьевском районе.
 Нестерово — посёлок в Нейском районе.
 Нестерово — деревня в Чухломском районе.

Московская область 
 Нестерово — деревня в Дмитровском районе.
 Нестерово — деревня в Коломенском районе.
 Нестерово — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Нестерово — деревня в Раменском районе.
 Нестерово — деревня в Рузском районе.

Орловская область 
 Нестерово — посёлок в Орловском районе.

Псковская область 
 Нестерово — село в Новосокольническом районе.
 Нестерово — село в Опочецком районе.
 Нестерово — село в Пустошкинском районе.
 Нестерово — село в Себежском районе.

Рязанская область 
 Нестерово — село в Пителинском районе.

Саратовская область 
 Нестерово — село в Ершовском районе.

Смоленская область 
 Нестерово — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Нестерово — деревня в Бельском районе.
 Нестерово — деревня в Весьегонском районе.
 Нестерово — деревня в Верхневолжском сельском поселении Калининского района.
 Нестерово — деревня в Каблуковском сельском поселении Калининского района.
 Нестерово — деревня в Калязинском районе.
 Нестерово — деревня в Ржевском районе.
 Нестерово — деревня в Сонковском районе.
 Нестерово — деревня в Старицком районе.
 Нестерово — деревня в Торжокском районе.

Тульская область 
 Нестерово — посёлок в Одоевском районе.

Тюменская область 
 Нестерово — село в Бердюжском районе.

Челябинская область 
 Нестерово — деревня в Нязепетровском районе.

Ярославская область 
 Нестерово — посёлок в Большесельском районе.
 Нестерово — посёлок в Любимском районе.
 Нестерово — деревня в Первомайском районе.
 Нестерово — деревня в Рыбинском районе.
 Нестерово — село в Рязанцевском сельском поселении Переславского района.
 Нестерово — деревня в Нагорьевском сельском поселении Переславского района.
 Нестерово — село в Головинском сельском поселении Угличского района.
 Нестерово — село в Слободском сельском поселении Угличского района.
 Нестерово — посёлок в Кузнечихинском сельском поселении Ярославского района.

Украина 
 Нестерово — село в Красноокнянском районе Одесской области.

См. также 
 Малое Нестерово — деревня в Парабельском районе Томской области.
 Нестерова